

CFH 
CFH est un sigle qui peut faire référence à :
 Cercle franco-hispanique, un groupe français d'extrême-droite ;
 Cowboys from Hell, un album de Pantera.

Code 
CFH est un code qui peut faire référence à :
 .

Code IATA des aéroports